Каретас има више значења:

 Каретас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каретас, Ранчо Каретас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каретас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каретас (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каретас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каретас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Каретас (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каретас, Ел Каракол (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каретас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Каретас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику